Сборная Японии по регби — национальная сборная по регби, которая представляет Японию в международных матчах и турнирах по регби-15. Команда известна под прозвищами Cherry Blossoms («цветы вишни») и Brave Blossoms («храбрые цветы»). Япония является сильнейшей регбийной державой в Азии, в играх с командами из других регионов сборная демонстрирует смешанные результаты. Главным административным органом регби в стране выступает Японский регбийный союз (JRFU), основанный в 1926 г. Сборная ежегодно играет в Кубке тихоокеанских наций и чемпионате Азии по регби: с 1969 года Япония выиграла 25 турниров из 30, на чемпионате она не уступает титул с 2004 года.

Краткая история 
Игра появилась в стране в 1899 г., первый международный матч сборной состоялся в 1932 г. — соперником выступили канадцы. Среди значимых матчей сборной следует отметить выигрыш у юниорской команды «Олл Блэкс» в 1968 г. и некрупное поражение от Англии (3-6) в 1971 г. Самая известная победа японцев пришлась на 1989 г., когда они обыграли команду «Шотландия XV» (28-24). На ЧМ-2007 регбисты из Страны восходящего Солнца сыграли вничью со сборной Канады (12-12). В 2011 г. команда выиграла кубок тихоокеанских наций, проведя матчи с такими соперниками, как Самоа, Тонга и Фиджи.

Японцы играли во всех розыгрышах кубка мира. Тем не менее, в 7 подряд мировых первенствах (до 2011 включительно) на счету команды была всего одна победа: в 1991 году «цветы» обыграли Зимбабве. В первом матче чемпионата 2015 года японцы преподнесли одну из главных сенсаций в истории турнира, обыграв сборную ЮАР со счётом 34-32 — командой Японии на том турнире руководил знаменитый австралийский тренер Эдди Джонс. Команда выиграла ещё 2 матча в группе, как и конкуренты ЮАР и Шотландия, но по очкам уступила им путёвку в четвертьфинал, заняв итоговое 9-е место. Победа японцев над ЮАР стала основой для сюжета художественного фильма «Чудо в Брайтоне».

В 2019 году сборная Японии выступала на правах хозяев чемпионата мира и впервые в своей истории вышла в плей-офф, обыграв всех своих противников в группе в лице России, Ирландии, Шотландии и Самоа. В четвертьфинале они проиграли будущим чемпионам мира, сборной ЮАР.

Форма

Домашняя

Гостевая

Результаты 
По состоянию на 19 июня 2013 года.

См. также 
 Регби в Японии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт союза

Япония
Регби в Японии
Регби